Draped Up and Chipped Out, Vol. 4 — компіляція американського репера Мессі Марва, остання із серії Draped Up & Chipped Out, видана лейблами Scalen LLC. та Click Clack Records 17 листопада 2009 р. Реліз посів 79-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums, 33-тє місце Top Heatseekers та 5-ту позицію чартуTop Heatseekers (Pacific). У буклеті компіляції виконавець зазначений як The Boy Boy Young Mess.

Список пісень

Посилання 

Музичні збірки 2009 року
Альбоми Мессі Марва